Le psaume 143 peut désigner :
 le psaume 143 (142) : psaume 143 selon la numérotation hébraïque, psaume 142 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 144 (143) : psaume 144 selon la numérotation hébraïque, psaume 143 selon la numérotation grecque.